Mnèster (mim), mim romà del segle I
 Mnèster (llibert), llibert d'Agripina